Рота дворцовых гренадер, Дворцовые гренадеры, Георгиевская гренадерская рота — специальная отдельная воинская часть (отдельная рота) центрального подчинения Русской Императорской гвардии Вооружённых сил Российской империи, несла службу в наряде почётных караулов при выходах, торжествах и празднествах в Высочайшем присутствии, то есть при российских императорах.

«Желая ознаменовать особое Моё благоволение к тем нижним чинам Лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали своё мужество и во все продолжение их верной службы до самого истечения срока отличали себя усердием, Я признал за благо учредить из них при Дворе Моём особую роту под названием Дворцовых Гренадер, с тем, чтобы они были обеспечены в своём содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во Дворцах, где будет Мое пребывание».

Старшинство — с 2 (14) октября 1827 года. Ротный праздник — 6 (19) декабря, день Святителя Николая Чудотворца (Никола Зимний). Неофициально называлась «Золотой ротой» за особые (яркие и эффектные) мундиры, в которых преобладали красные и золотые цвета.

История 

В 1827 году императором Николаем I была учреждена Рота дворцовых гренадер, как структурное подразделение Министерства императорского двора, подчиняющееся непосредственно министру и начальнику Гвардейского Корпуса. Офицеры и нижние чины этой роты имели гвардейские чины, фельдфебель — приравнивался к армейскому подпоручику, а унтер-офицеры — к прапорщикам армии. Гренадеры имели звание унтер-офицера.

Рота гренадер пополнялась отличившимися нижними чинами гвардии, армии и флота — отставными или прослужившими определённое число лет на сверхсрочной службе и бывшими в кампаниях, походах и делах против неприятеля. Право просить о зачислении в роту дворцовых гренадер имели отличнейшие нижние чины, служащие и отставные, награжденные знаком отличия военного ордена или медалями за кампании, походы и дела. Определение всех чинов в роту дворцовых гренадер совершалось по высочайшему повелению.

Личный контингент роты гренадер набирался из заслуженных военнослужащих, как правило — Георгиевских кавалеров, входящих в состав Взвода старейших Георгиевских кавалеров (например, полковники: Горчаков Александр Дмитриевич, Скрябин Никифор Иванович и другие). Всероссийский Император лично разработал для неё мундиры.

Главной обязанностью роты считался контроль за поддержанием порядка в Зимнем дворце. Однако по мнению некоторых исследователей, это была не более, чем маскировка её настоящего предназначения: Николай I с своим имиджем бесстрашного императора-воина, стеснялся признаться в том, что нуждается в охране на территории собственной резиденции. Но если обратиться к перечню постов дворцовых гренадер в Зимнем дворце, то видно, что большая их часть находилась у покоев императора и членов его семьи.

6 (18) апреля 1830 года Роте дворцовых гренадер было Высочайшим Указом императора пожаловано Гвардейское знамя с надписью: «В воспоминание подвигов Российской Гвардии», Георгиевскими лентами и крестом Ордена Святого Георгия 2-й степени. Вручено оно было 7 (19) апреля 1830 года в торжественной обстановке, в присутствии Императорской семьи и высших военных и гражданских сановников Российского государства в Георгиевском зале Зимнего дворца. Знамя хранилось в Зимнем Дворце, в Военной Галерее, под портретом Императора Александра I, и при отдании чести знамени роты войска бьют «Поход» даже в комнатах Дворца.

В 1849 году был сформирован особый московский отряд Роты дворцовых гренадер, который размещался в Московском Кремле.

После Февральской революции (переворота) 1917 года рота была переименована в Георгиевскую гренадерскую роту. 4 сентября 1918 года она была зачислена в состав РККА. Расформирована рота была 4 февраля 1921 года.

Знаки различия 
Знаки различия чинов Роты дворцовых гренадер, на 1912 год:
 Шапка роты дворцовых гренадер — была установлена в 1827 году, высокая (9½ вершка), медвежья, закругленная сверху, с гербом на сиянии внизу, с кутасом, с плетешкою и кистями, сделана по образцу шапок французских гвардейских гренадер 1812 года;
 особые мундиры;
 особые панталеры;
 эполеты и погоны:

Обязанности 

В обязанности роты дворцовых гренадер входило:
 содержание постов у памятников императорам Александра I и Николая I, в столице империи, и в других местах по Высочайшему назначению;
 дежурство во дворцах Зимнем и Кремлёвском (особый московский отряд);
 наряд почётных караулов при выходах, торжествах и празднествах в высочайшем присутствии, и в различных дворцовых зданиях;
 сверх того, вся рота, за исключением чинов, занятых служебными нарядами, должна была ходить на панихиды по усопшим Государям в дни Их кончины.

Командование 
Рота находилась в подчинении Министра императорского двора, и когда министр не мог заниматься ротой, назначался заведующий ротой из членов Императорской Главной квартиры. По внутреннему управлению и строевой части рота находилась в подчинении инспекторской части подчинённой командиру гвардейского корпуса. В 1857—1881 годах должность заведующего ротой была постоянной.

Командиры, генералы и зачисленные в роту

Генералы, заведовавшие ротой 
 генерал-адъютант Пётр Фёдорович Веймарн — дежурный генерал Главного штаба, заведовал ротой в период отсутствия Министра двора светлейшего князя Петра Михайловича Волконского c 31 мая 1845 до 13 июля 1846.
 генерал-адъютант граф Владимир Фёдорович Адлерберг 1-й — заведовал ротой в период отсутствия Министра двора светлейшего князя Петра Михайловича Волконского c 13 июля 1846 до 1 января 1847.
 генерал-адъютант граф Николай Трофимович Баранов — заведовал ротой с 18 декабря 1857 по 3 июля 1881, в 1873 году зачислен в роту.
 свиты Его Величества генерал-майор Дмитрий Иванович Скобелев — временно заведовал ротой в 1869 году в связи с отъездом за границу графа Баранова.

Командиры роты 
Командиры роты:
 04.10.1827 — 02.04.1856 — Качмарев, Егор Григорьевич , полковник (с 27.03.1855 генерал-майор) — первый командир роты дворцовых гренадер.
 06.04.1856 — 06.12.1857 — Горчаков, Александр Дмитриевич, полковник (командующий ротой).
 06.12.1857 — 06.11.1871 — Горчаков, Александр Дмитриевич, полковник.
 15.11.1871 — 31.01.1878 — Шумиловский, Тимофей Федотович, полковник
 27.05.1877 — 06.02.1878 — Карлов, Фёдор Петрович, капитан (с 02.10.1877 — полковник) (временно командующий ротой).
 06.02.1878 — 02.05.1882 — Карлов, Фёдор Петрович, полковник.
 02.05.1882 — 15.01.1901 — Пастухов, Александр Николаевич, полковник (с 02.04.1895 — генерал-майор).
 31.01.1901 — 24.11.1910 — Бауер, Николай Фёдорович, полковник (с 12.12.1902 — генерал-майор, с 1910 — генерал-лейтенант).
 05.12.1910 — 06.12.1910 — Гринев, Сергей Аполлонович, капитан (командующий ротой)
 06.12.1910 — 17.09.1914 — Гринев, Сергей Аполлонович, полковник.
 17.09.1914 — 28.01.1920 — Керим-бек Новрузов, полковник, исправляющий должность командира роты с 17.09.1914 года по 28.07.1919 года. Командир Георгиевской гренадерской роты с 28.07.1919 года по 28.01.1920 года.
 29.01.1920 — 04.02.1921 — Фок, Николай Александрович, генерал-майор — последний командир Георгиевской гренадерской роты.

Зачисленные в роту 
 «Солдат трёх императоров» Кочетков, Василий Николаевич (служил в роте с 1862 по 1869).

В литературе и искусстве 
 Глинка В.М. «Судьба дворцового гренадера»; ISBN 5-08-001595-0
 Английский художник Джордж Доу написал четыре портрета военнослужащих Роты дворцовых гренадер: гренадера И. Г. Ямника, унтер-офицера Е. Е. Гетгорта, барабанщика В. Т. Акентьева) и капитана В. М. Лаврентьева.

См. также 
 Президентский полк
 Собственный Его Императорского Величества сводный пехотный полк
 Собственный Его Императорского Величества Конвой
 Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк
 Дворцовая полиция

Примечания

Литература 
 Положение о роте Дворцовых гренадер, ;
 Приказ по Военному ведомству № 56, от 1906 года.
 
 
 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Ссылки 
 Рота дворцовых гренадер. Сайт военно-исторического объединения.
 Форма Русской армии 1894 года.

Роты Российской империи
Организации по обеспечению защиты и безопасности